Płużne, także Płużno – wieś na Ukrainie
 płużne – czynsz w zbożu